или акадзита — демон-ёкай в японском фольклоре. Описывается как чудовище с когтистыми лапами и волосатым лицом, причём большая часть его тела скрыта в чёрном облаке, держит свою пасть открытой, во рту у него находится огромный язык. Встреча с ним сулила всевозможные беды и неприятности. Дух может быть связан с китайским учением даосизма, которое в Японии трансформировалось в эзотерическое направление Оммёдо с развитой иерархией богов и духов, где Акасита выступал в числе шести духов японского календаря (赤口, «красноротый»). Ассоциировался с сакудзэцу-дзином (赤舌神), который охранял западные ворота Юпитера и сакудзэцу-нити (赤舌日) — днём невезения и поветрий.

Библиография 
 Addis, Stephen, ed. Japanese Ghosts and Demons: Art of the Supernatural. George Braziller, 2001.
 Kiej’e, Nikolas. Japanese Grotesqueries. C. E. Tuttle Co., 1973.
 Mizuki, Shigeru. Aizōban Yōkai Gadan. Iwanami Shoten, 2002.
 Takehara, Shunsen. Tōsanjin Yawa — Ehon Hyaku Monogatari. Kadokawa Shoten, 2006. ISBN 4-04-383001-7.
 Toriyama, Sekien. Gazu Hyakki Yakō Zenga Shū. Kadokawa Shoten, 2005. ISBN 4-04-405101-1. (pag. 62)
 Yanagita, Kunio. Yōkai Dangi. Kōdansha, 1977. ISBN 4-06-158135-X.

Ссылки 
  
  

Японский фольклор
Ёкай